Tio Maravilha foi um seriado de televisão brasileiro exibido pela Rede Tupi em 1973, ás 21h. Foi escrita por Carlos Alberto de Nóbrega e protagonizada por Otello Zeloni, que no ano anterior havia estrelado a série Dom Camilo e os Cabeludos, a quem substituiu no horário

Enredo 
O Tio Maravilha do título é um homem rico, solteirão e dono de uma firma no ramo da construção civil. Ele cuida ainda de seus sobrinhos que moram com ele, Nando e Cris. Com eles ainda vivem o mordomo Willian e a governanta Vivinha, que é secretamente apaixonada por Tio Maravilha. Entretanto Edith, uma mulher ambiciosa e de grandes atributos físicos tenta o seduzir a qualquer custo.

Elenco 

 Otello Zeloni.. Tio Maravilha 
 Douglas Mazzola.. Nando
 Elisa D´Agostino.. Cris 
 Susana Vieira.. Vivinha 
 Wálter D´Ávila.. Willian
 Rosa Maria Seabra.. Edith

Curiosidades 

 Carlos Alberto de Nóbrega se orientou com um grupo de psicólogos liderados por João Paulo de Menezes para a elaboração dos textos. afim de passar uma mensagem educativa e ao mesmo tempo divertida ao público. 
 A atriz Susana Vieira na época estava retirada da Rede Globo e neste período participou da série. Porém, ela logo voltou para a emissora carioca abandonando a produção da Tupi. 
 Manuel de Nóbrega e Aírton Rodrigues fizeram pequenas participações especiais na série. 
 A musica "Fio Maravilha" de Jorge Ben Jor foi a inspiração para o título da série. 
 Ainda em 1973, o ator Otello Zeloni viria protagonizar a telenovela O Conde Zebra, que não concluiu já que o ator faleceu durante as gravações da mesma.

Referências 
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1973
Programas de televisão do Brasil encerrados em 1973
Séries da Rede Tupi